Svetovni pokal v alpskem smučanju 1979 je trinajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 8. decembrom 1978 in 19. marcem 1979. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Annemarie Moser-Pröll in Peter Lüscher.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1979
1979 v športu